73P kan syfta på:

 73P/Schwassmann-Wachmann 3 - en periodiskt återkommande komet.
 73P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-12